Western & Southern Open 2012 (kobiety)
 Western & Southern Open 2012 (mężczyźni)